Nasique est un nom vernaculaire ambigu en français, pouvant désigner un genre et deux espèces différentes de primates de la famille des Cercopithecidae. Ces deux singes, reconnaissables à leur gros nez mou, étaient auparavant regroupés dans le seul genre Nasalis.
Nasique des îles Pagai, nom vernaculaire donné à l'espèce Simias concolor, autrefois membre du genre Nasalis
 Nasique, nom vernaculaire donné à l'espèce Nasalis larvatus, désormais unique représentant du genre Nasalis
 Nasique, un poisson des mers indo-pacifiques.
 les nasiques sont certaines espèces d'oiseaux de la famille des Macrosphenidae.
 les nasiques sont certaines espèces de serpents du genre Ahaetulla.

Références 

Nom de primate ambigu
Primate (nom vernaculaire)